Papa Gregori VI (Roma, ? – Colònia, 1047), Papa de l'Església Catòlica (1045 -46)
 Gregori VI (antipapa)
 Gregori VI de Constantinoble (1798 -1881), Patriarca de Constantinoble (1835 -40 i 1867-71)